

Mode 
 Giuseppe Borsalino est le créateur de la marque de chapeaux homonyme.
 Borsalino est le nom de la marque de chapeaux de Giuseppe Borsalino.
 Borsalino est le nom d'une sorte de chapeau en feutre fabriqué par l'entreprise du même nom.

Cinéma 
 Borsalino est le titre d'un film.
 Borsalino & Co est le titre du film suite du précédent.

Une marque 
 Borsalino (casques) est le nom d'un fabricant de casques de moto.

Homonymie de titre